Lee Min-ho (ator nascido em 1987) — ator e cantor sul-coreano conhecido por seu papel em Boys Over Flowers.
 Lee Min-ho (ator nascido em 1993) — ator sul-coreano.